

Інтернаціональний сільський округ — сільський округ, Єсільський район, Акмолинська область
 Інтернаціональний сільський округ — сільський округ, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область